Südwester steht für:
 in der Seemannssprache: Wind aus südwestlicher Windrichtung
 Südwester, seemännische Kopfbedeckung als Bestandteil des Ölzeugs
 deutsche Bewohner der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, siehe Deutschnamibier
 Kopfbedeckung der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika, siehe Schutztruppenhut

Siehe auch:
 Südwester Reiter